Stoddard kan syfta på:

Orter i USA

Stoddard, New Hampshire
Stoddard, Wisconsin
Stoddard County, ort i Missouri

Personer

 Ebenezer Stoddard (1785–1847), amerikansk politiker
 John Lawson Stoddard (1850–1931), amerikansk psalm- och reseboksförfattare
 Lothrop Stoddard (1883–1950), amerikansk rasbiolog

Se även

Stoddard-Dayton, amerikansk biltillverkare